Мартин Кристоффель (; 2 сентября 1922, Базель — 3 апреля 2001, Кюттиген) — швейцарский шахматист, международный мастер (1952).

Чемпион Швейцарии в 1943, 1945, 1948 и 1952 гг. В 1942 году разделил чемпионство с Ж. Эра.

Чемпион Швейцарии среди сеньоров в 1990, 1991, 1992 и 1994 гг.

Участник международных турниров: Гронинген (1946) — 20-е место.

Принимал участие в 9-й, 10-й и 11-й олимпиадах по заочным шахматам.

В период с 1987 по 1991 гг. занимал должность президента .

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Мартина Кристоффеля на сайте 365chess.com

Шахматисты Швейцарии